In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Mülheim an der Ruhr aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 Familie: Familien-Partei Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 1979: MH Grüne
 1984 und 1989: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative

Wählergruppen 

 BfB: Bündnis für Bürger
 BüfBi: Bündnis für Bildung – Mülheim an der Ruhr Interkulturell, sozial und fair
 MBI: Mülheimer Bürgerinitiativen
 WIR AUS Mülheim: Wählerinitiative Ruhr Alternativ – Unabhängig – Solidarisch Mülheim an der Ruhr
 BAMH: Bürgerlicher Aufbruch Mülheim an der Ruhr

Stadtratswahlen 

Fußnote

1 1948: zusätzlich: DZP: 3,0

1. Wahlperiode 1946-1948 

Die erste Stadtratswahl von Mülheim an der Ruhr fand am 13. Oktober 1946 statt.

In dieser Wahlperiode wurde Wilhelm Diederichs (CDU) zum Oberbürgermeister gewählt, Hermann Gröscher (SPD) wurde Bürgermeister.

2. Wahlperiode 1948-1952 
Die zweite Stadtratswahl von Mülheim an der Ruhr fand am 17. Oktober 1948 statt.

In dieser Wahlperiode wurde Heinrich Thöne (SPD) zum Oberbürgermeister gewählt, Max Kölges (CDU) wurde Bürgermeister. Zusätzlich wurde am 09. November 1950 Wilhelm Dörnhaus (FDP) zum zweiten Bürgermeister gewählt.

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk 1 Rechtsruhr-Süd 

Fußnote

1 1994: zusätzlich: WUB: 2,4 %

Stadtbezirk 2 Rechtsruhr-Nord 

Fußnote

1 2004: zusätzlich: Familie: 2,4 %

Stadtbezirk 3 Linksruhr 

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: WUB: 2,4 %
2 2004: zusätzlich: WIR: 2,2 %

Gesamtergebnisse 

Prozentuale Sitzverteilung

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 

 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Weblinks 
 Ergebnisse der Bezirksvertretungswahlen 2009

Mulheim
Politik (Mülheim an der Ruhr)